Marta – imię żeńskie
 Marta – powieść Elizy Orzeszkowej
 Marta – brazylijska futbolistka
 Marta – miejscowość we Włoszech
 Marta – część wsi Janki w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Marta – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Karnali w dystrykcie Kalikot
 Marta – święta Kościoła katolickiego i prawosławnego, matka Symeona Słupnika Młodszego
 Marta – święta mniszka prawosławna
 Marta – samica aligatora missisipijskiego, najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych